Artour Iour'evitch Hawrous - du biélorusse :  - ou Artour Iourievitch Gavrous - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Raoubitchi en Biélorussie) est un joueur biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Nioman Hrodna, il est sélectionné en première ronde, en dix-huitième position par le Atlant Mytichtchi au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il est choisi au premier tour, au cinquante-cinquième rang par l'Attack d'Owen Sound au cours de la sélection européenne 2011 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, les Devils du New Jersey le sélectionnent au sixième tour en cent-quatre-vingtième position.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie 2 || 41|| 14|| 12|| 26|| 22|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Attack d'Owen Sound || LHO || 45|| 15|| 22|| 37|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 15|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Attack d'Owen Sound || LHO || 21|| 8|| 6|| 14|| 11|| 12|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL || 30|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Dinamo-Chinnik || MHL || 4|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Dinamo Minsk || KHL || 36|| 5|| 4|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Dinamo-Chinnik || MHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 4|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL|| 19|| 3|| 7|| 10|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 38|| 5|| 4|| 9|| 6|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 17|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 14|| 6|| 4|| 10|| 6|| 11|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 13|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 24|| 7|| 15|| 22|| 6|| 13|| 7|| 3|| 10|| 4
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 50|| 13|| 19|| 32|| 22|| 8|| 0|| 6|| 6|| 5
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 38|| 9|| 12|| 21|| 12|| 20|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
| 2021-2022 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga  ||  ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0 || -3|| align="left"| Dixième place de l'élite
|-
| 2011 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans|| 5|| 6|| 4|| 10|| 4 || +4|| align="left"|Quatrième place de la division 1, groupe B
|-
| 2012 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4 || +5|| align="left"|Première place de la division 1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 5|| 5|| 10|| 4|| +7|| align="left"|Deuxième place de la division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 5|| 6|| 11|| 0|| +6|| align="left"|Troisième place de la division 1, groupe A

Références 

Naissance en janvier 1994
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Biélorussie